peut désigner :
 La vallée de Yosemite, en Californie :
 La Yosemite Creek, un cours d'eau qui se jette dans la vallée.
 Les chutes de Yosemite, des chutes d'eau formées par ce cours d'eau.
 Yosemite Village, un lieu-dit dans la vallée.
 Yosemite Valley, la census-designated place qui recouvre la vallée.
 Le parc national de Yosemite, qui protège notamment la vallée.
 La Yosemite Wilderness, une réserve sauvage au sein du parc.
 Le Yosemite Museum, un musée à Yosemite Village.
 Yosemite Conservancy, une association environnementale américaine dédiée au parc.
 Yosemite West, une localité à proximité immédiate du parc national.
 Zelotes yosemite, une espèce d'araignée.
 OS X Yosemite, la onzième version du système d'exploitation des ordinateurs de la société californienne Apple.